Лобановка (), село, 
Токаревский сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322082508. Население по переписи 2001 года составляет 191 (84/107 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Лобановка находится на левом берегу реки Татарка, в 1-м км от места впадения её в реку Лопань (правый приток), выше по течению на расстоянии в 1 км — село Токаревка Вторая, в 3-х км - село Токаревка, ниже по течению примыкает к селу Цуповка, на противоположном берегу село Дубовка.
На расстоянии в 1 км железнодорожная станция Платформа 747 км.

История 
 1850 - дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Лобановке было 34 двора.

Объекты социальной сферы 
 Село газифицировано.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)